Saint-Benoît (Aude), municipi francès al departament de l'Aude a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Benoît-des-Ondes, municipi francès a la regió de Bretanya, departament d'Ille i Vilaine.
 Saint-Benoît (illa de la Reunió), municipi de l'illa de la Reunió.
 Districte de Saint-Benoît, divisió administrativa francesa al departament i regió de l'illa de la Reunió.
 Cantó de Saint-Benoît-1, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic.
 Cantó de Saint-Benoît-2, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic.
 Abadia de Saint-Benoît-sur-Loire